Jan I Wittelsbach (1459-1509) – książę Palatynatu – Simmern/Hunsrück
 Jan I Wittelsbach (1550-1604) – książę Palatynatu – Zweibrücken